Grochów bezeichnet Orte in Polen:
 Grochów, ein Stadtteil von Warschau im Stadtbezirk Praga-Południe
 Grochów (Gubin) (dt. Grocho), ein Dorf der Gmina Gubin in der Woiwodschaft Lebus
 Grochów (Nowe Ostrowy), ein Dorf der Gmina Nowe Ostrowy in der Woiwodschaft Łódź
 Grochów (Gruchow), ein Weiler der Gmina Gryfice in der Woiwodschaft Westpommern

Siehe auch:
 Schlacht bei Grochów (Warschau)